Officium kan syfta på
 Officium – medeltida namn för kristen tidebön, se tidegärden
 Officiediktning – delar av den latinska tidegärden
 Officium (musikalbum) – ett musikalbum från 1994 av saxofonisten Jan Garbarek
 Officium novum – ett musikalbum från 2010 av saxofonisten Jan Garbarek
 Officium (romarriket) – latinskt ord med olika meningar